Мулик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Мулик Андрій Олегович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мулик-Луцик Юрій Олексійович (1913—1991) — славіст, філософ, історик.
 Мулик Петро (1922—1947) — український військовий діяч.
 Мулик Роман Миронович ( 1973) — український юрист, інженер. Народний депутат України 9-го скликання.

Див. також 
 Мулик

Українські прізвища
Прізвища на -ик